Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд 2010 проводился в городе Хоувуд (Шотландия) c 21 по 25 сентября 2010 года. Турнир проводился в 6-й раз.

В турнире приняло участие 24 национальных сборных смешанных команды (составленных из двух мужчин и двух женщин).

Чемпионом стала (3-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Швейцарии. Бронзовые медали завоевала сборная Германии, победившая в матче за 3-е место сборную Англии.

Впервые в чемпионате приняла участие сборная Турции.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 3 группы (A, B, C) по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие 1-е места и 2-е места в группах выходят в четвертьфиналы плей-офф напрямую; также в четвертьфиналы плей-офф выходят лучшие две из трёх команд, занявших в группах 3-е места. Эти восемь команд играют по олимпийской системе в четвертьфиналах, полуфиналах, затем победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в плей-офф.

Группа B 

  Проходят в плей-офф.

Группа C 

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2010
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 2010 году
кёрлинг
Сентябрь 2010 года
Чемпионаты Европы в Шотландии